Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMS Arunta, d'après le peuple Arrernte vivant au centre de l'Australie :
 le , un destroyer de la , en service en 1942, sert pendant la Seconde Guerre mondiale, désarmé en 1968, coule lors d'un convoyage en Chine pour démolition ;
 le , une frégate de la , entre en service en 1998, active en 2012.

Arunta